Die Tennis Masters Series Paris 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis 3. November 2002 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Sébastien Grosjean, der dieses Jahr in seinem ersten Match ausschied. Marat Safin gewann wie schon 2000 das Turnier. Im Finale setzte er sich gegen die Nummer 1 der Setzliste, Lleyton Hewitt glatt in drei Sätzen durch. Damit gewann er den ersten Titel der Saison sowie den elften Titel der Karriere.
Im Doppel traten Ellis Ferreira und Rick Leach nicht erneut zusammen an. Nur Ferreira überstand die Auftakthürde mit seinem Partner Pavel Vízner, die Paarung schied im Halbfinale aus. Im Finale standen sich zwei Teams gegenüber, die mit einer Wildcard gestartet waren. Es gewannen die Lokalmatadoren Nicolas Escudé und Fabrice Santoro. Es war ihr einziger gemeinsamer Titel. Für Escudé war es zudem der einzige Masters-Titel, insgesamt gewann er nur einen weiteren Titel. Für Santoro war es der neunte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie 8 gesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 157 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 163 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Paris
Accor Arena